Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2023 findet vom 28. August bis 16. September statt. Gastgeber sind Italien, Bulgarien, Nordmazedonien und Israel. Als Titelverteidiger tritt die italienische Mannschaft an, die im Finale 2021 Slowenien besiegte.

Modus 
Das Turnier beginnt mit einer Vorrunde in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Dabei gilt die international übliche Punktwertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhält der Sieger drei Punkte, der Verlierer geht leer aus. Bei einem 3:2 gibt es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale, in dem über Kreuz gespielt wird (A1 gegen C4, B1 gegen D4 usw.). Danach geht es im K.o.-Modus weiter.

Spielplan 
Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 16. November 2022 im Palazzo Reale in Neapel statt. Der genaue Spielplan steht noch nicht fest.

Erste Runde

Finalrunde

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

2023
Europameisterschaft der Männer
Europameisterschaft der Männer 2023
Europameisterschaft der Männer 2023
Sportveranstaltung in Nordmazedonien
Sportveranstaltung in Israel
Volleyball (Israel)
Volleyball (Nordmazedonien)